Francja:
 Lent – miasto w regionie Franche-Comté
 Lent – miasto w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też:
 Lend